Paraúna, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Parauna (geslacht), een geslacht van boktorren